Király Krisztián (Szombathely, 1974. november 28. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása kereskedelmi marketing vezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
Fiatal korában (1985-1994) között, a Répcelaki Bányász SE serdülő és ifjúsági csapataiban játszott. Igyekezett kipróbálni játéktudását ezért (1994-1996) között az Uraiújfalu FC - megyei I. osztályba igazolt, ahol 54 bajnoki mérkőzést játszott. Egy lépés feljebb, (1996-1997)-ben a Sárvári Kinizsi - NB III-as osztályban 28 bajnoki mérkőzést tudhatott maga mögött. Nevelő egyesületéhez, a Répcelaki SE-hez visszatérve (1997-1998) NB III-as osztály bajnoki idényében 20 bajnoki találkozón segítette társait.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 2000-ben vizsgázott. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. 2002-ben megyei I. osztály (38 mérkőzés), 2003-ban NB III-as (22 mérkőzés), 2004-ben országos utánpótlás játékvezető, 2005-től az országos keretben az NB II-nek (33 mérkőzés), 2008-ban NB I-es minősítésben részesült. 2007. december 31-ig vezetett mérkőzéseinek megnevezése és száma: NB I Ligabajnokság: 16 mérkőzés, Magyar Kupa: 10 mérkőzés, Liga Kupa: 3 mérkőzés, NB I tartalék játékvezetés: 17 mérkőzés.

NB. I-es mérkőzések száma játékvezetőként: 5.

Nemzetközi játékvezetés
A Tálent-Mentor program kiemelt résztvevője, mentora Hamar László (Puhl Sándor egykori állandó segítője).

Források 

Király Krisztián. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 17.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők